435 километр — платформа Горьковского отделения Горьковской железной дороги, в 5 км западнее станции Нижний Новгород-Московский. Расположена близ микрорайона Сортировочный Канавинского района Нижнего Новгорода, жителей которого, в первую очередь, и обслуживает. С платформы пригородными электропоездами можно добраться вплоть до следующих станций: Нижний Новгород-Московский, Вязники, Металлист, Сергач.
Имеет 2 боковые высокие платформы, с запада ограничена пешеходным настилом со светофорами, с востока имеет выход на путепровод над железной дорогой (ул. Кузбасская). С юга к пассажирской платформе примыкают множество путей парка Нижний Новгород-Сортировочный.

Ссылки 
 Расписание электропоездов — на  Яндекс. Расписаниях
 Фотографии станции.

Остановочные пункты Горьковского региона Горьковской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Нижнего Новгорода